Rozsíčka ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:
 Rozsíčka, Gemeinde im Okres Blansko
 Dolní Rozsíčka, Ortsteil von Blažkov, Okres Žďár nad Sázavou
 Horní Rozsíčka, Ortsteil von Dolní Rožínka, Okres Žďár nad Sázavou
 Panenská Rozsíčka, Gemeinde im Okres Jihlava

Siehe auch:
 Rosička (Begriffsklärung)